Финал Кубка Бельгии по футболу 2007/2008 состоялся 18 мая 2008 года. «Андерлехт» переиграл «Гент» со счётом 3:2 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на voetbalkrant.com

2008
Бельгия
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Гент»
События 18 мая
Май 2008 года
Спорт в Бельгии в 2008 году
Спортивные соревнования в Брюсселе